Benedetto Accolti peut désigner :
 Benedetto Accolti (1415-1466), jurisconsulte et historien italien ;
 Benedetto Accolti (1497-1549), cardinal italien.